Tyran peut désigner :
 un tyran, une personnalité politique disposant du pouvoir absolu et agissant de manière autoritaire ;
 le tyran, terme de zoologie désignant de nombreuses espèces d'oiseaux de la même famille.